Die Kaukasusfront bezeichnet mehrere Konflikte am Kaukasus:
Kaukasusfront (Erster Weltkrieg), Front zwischen dem russischen Zarenreich und dem Osmanischen Reich im Ersten Weltkrieg
Transkaukasusfront, Großverband der Roten Armee während des Zweiten Weltkriegs